Bruno Wolke, ciclista su strada tedesco
 Rudolf Wolke,  ciclista su strada tedesco

Altri progetti